Faisons un rêvepeut désigner :
 Faisons un rêve, pièce de théâtre de Sacha Guitry créée en 1916  ;
 Faisons un rêve, film de Sacha Guitry sorti en 1936.

Rêve dans l'art et la culture